Хламидомонадовые:

 Хламидомонадовые (Chlamydomonadales) — порядок зелёных водорослей из класса Chlorophyceae;
 Хламидомонадовые (Chlamydomonadaceae) — семейство зелёных водорослей из класса Chlorophyceae.